Бояды — название населённых пунктов.

Россия 
 Бояды — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Бояды — деревня в Починковском районе Смоленской области.